Francesco Bernardino Visconti (1464?-1504) - condottiero, figlio di Sagramoro II Visconti, signore di Brignano
 Francesco Bernardino Visconti (1579-?) - Giovanni Battista Visconti